Az 1987-es rali-világbajnokság volt a 14. rali-világbajnoki szezon. Január 17-én kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Juha Kankkunen lett, a csapat világbajnok pedig a Lancia.

Végeredmény

Versenyző

További információk 
 1987-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1987
Rali